Er et navn for flere forskellige ubeslægtede klatreplanter:
 Den almindelige stedsegrønne Efeu: Se Almindelig Vedbend.
 Den giftige Poison-Ivy (ofte oversat som "Gift-Efeu") vokser i USA, og den er særligt kendt fra Anders And blade. Den findes kun i ét eksemplar her i landet, en hunplante. Se Almindelig Giftsumak (Toxicodendron radicans).